

Ben Thomson, född 16 januari 1993, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som spelar för San Diego Gulls i AHL.

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för New Jersey Devils och på lägre nivåer för Binghamton Devils och Albany Devils i AHL samt North Bay Battalion och Kitchener Rangers i OHL.

Thomson draftades i fjärde rundan i 2012 års draft av New Jersey Devils som 96:e spelare totalt.

Den 5 september 2018 skrev han på ett ettårskontrakt med AHL-klubben San Diego Gulls.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Ben Thomson NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Ben Thomson (b.1993) hockey statistics and profile at hockeydb.com
Ben Thomson – player profile at The Hockey News

Spelare i New Jersey Devils
Spelare i Albany Devils
Spelare i North Bay Battalion
Spelare i Kitchener Rangers
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska ishockeyspelare
Idrottare från Brampton
Levande personer
Födda 1993
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2012
Spelare i Binghamton Devils
Spelare i San Diego Gulls (2015–)
Spelare i Worcester Railers
Spelare valda av New Jersey Devils i NHL Entry Draft